Cielętniki ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Cielętniki (Dąbrowa Zielona), Dorf der Gmina Dąbrowa Zielona in der Woiwodschaft Schlesien
 Cielętniki (Zawonia), Dorf der Gmina Zawonia in der Woiwodschaft Niederschlesien